

Sciences humaines et sociales

Psychologie 
 Conflit (ou tension) psychique
 Conflit sociocognitif
 Rapport de forces

Psychanalyse 
 Résistance : situation où, chez un individu, des pulsions et les interdits sociaux et moraux entrent en conflit l'un avec l'autre.

Sociologie 
 Conflit (sciences sociales)
 Conflit social
 Résolution de conflit
 Sociologie du conflit
 Théorie du conflit

Philosophie 
 Le "conflit des interprétations" est un concept forgé par Paul Ricœur en 1969.

Titres d'ouvrages 
 Le Conflit est un essai figurant dans un livre de Georg Simmel paru en 1908
  Sociologie du conflit est un ouvrage de Julien Freund  paru en 1983

Droit 
 Conflit d'intérêts
 Conflit de juridiction (ou de compétence)
 Contentieux
  : juridiction chargée de trancher les conflits de compétence entre les deux ordres : le judiciaire et l'administratif
 Conflit positif
 Conflit négatif
 Conflit sur renvoi

Éthique 
 Conflit de devoirs

Histoire 
 Conflits préhistoriques
 Conflit des ordres

Politique - guerre - affrontement 
 Bataille
 Conflit non violent
 Guerre
 Guerre navale
 Conflit aérien
 Résistance (politique)
 Combat
 Duel

Religion 
 Conflit ecclésiastique de Cologne (à partir de 1473)
 Dispute théologique
 Schisme

Écologie évolutive 
 Conflit sexuel
 Conflit parents-progéniture

Électronique 
 Conflit matériel

Publications 
 Guerres et conflits d'aujourd'hui est une revue consacrée aux forces armées, créée en 1984 ;
 Cultures et Conflits,  revue créée en 1990 ;

Littérature 
 Conflit évitable est une nouvelle d'Isaac Asimov parue en 1950.
 Le Conflit des âges  désigne une collection de cinq ouvrages de la théologienne américaine Ellen White.

Cinéma 
 Conflit est un film américain de David Howard, sorti en 1936 ;
 Conflit est un film français de Léonide Moguy, sorti en 1938 ; 
 Éternel Conflit est un film français de Georges Lampin, sorti en 1948 ;
 Conflit est un film tunisien de Moncef Barbouch, sorti en 2014.

Voir aussi 
  (dispute / querelle) en anglais ;